WA, Wa eller wa kan avse:

 Wa (folkgrupp) – en folkgrupp i Kina, se Kinas nationaliteter
 Wa (Japan) – äldre namn på Japan
 Wa – en stad i Ghana
 WA – ISO 3166-2:US-koden för Washington (delstat) i USA
 WA – ISO 3166-2:AU-koden för Western Australia i Australien 
 wa – ISO 639-1 alpha-2 koden för vallonska